Haynes Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:
* Haynes Township (Michigan)
 Haynes Township (North Dakota)

Siehe auch:
 Haines Township